Hans Luther er navnet på flere personer.

 Hans Luther - tysk rigskansler i Weimarrepublikken (1925-26)
 Hans Luther (jurist) - en tysk jurist og befalingsmand i Nazi-Tyskland (1909 - 1970)
 Hans Luther (1459-1530) - Martin Luthers fader
 Johannes Luther, også kaldet Hans Luther - Martin Luthers ældste søn. (1526 - 1575)